

Codici 
 TOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tobruk (Libia)

Altro 
 Bibbia TOB – abbreviazione di Traduction œcuménique de la Bible